Die 27. Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 2003 Palmares CECAFA Championship, fand vom 30. November bis zum 10. Dezember 2003 in Sudan statt. Sechs ost- und mittelafrikanische Fußballmannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Uganda gewann seinen neunten Titel. Tansania (nach Turnierstart) und Äthiopien (vor dem Turnier) zogen ihre Teilnahme zurück.

Spielmodus 
Die sechs teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit je drei Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|- style="background:#FFFFFF" align="center"
| - || align="left" |  Tansania || - || - || - || - || -:-  || - || -
|}
Die Spiele der Gruppe A fanden in Khartum statt.

|}

Gruppe B 

|- style="background:#FFFFFF" align="center"
| - || align="left" |  Äthiopien || - || - || - || - || -:-  || - || -
|}
Die Spiele fanden in Kassala statt.

|}

Halbfinale 
Alle Spiele fanden in Khartum statt.

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 2003Uganda

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

2003
Fußballveranstaltung 2003
Fußball (Sudan)
Sportveranstaltung in Khartum
Kassala